Районг – Нонтхабурі – проектний трубопровід в Таїланді, необхідний для транспортування додаткових обсягів природного газу з імпортного терміналу ЗПГ Мап-та-Пхут. 

Введений в експлуатацію у 2011 році термінал підключили до столичного району Бангкоку за допомогою системи Сіамська затока – Районг – Бангпаконг, спорудженою для перекачування блакитного палива, котре надійшло з власних офшорних родовищ. Втім, плани нарощування імпорту зрідженого газу викликали необхідність створення нового маршруту його подачі в інші регіони країни. Для цього призначається система Районг – Нонтхабурі, яка пройде від узбережжя Сіамської затоки до провінції Нонтхабурі північніше Бангкоку. Її довжина становитиме 430 км, а вартість будівництва оцінюється у 2,8 млрд.доларів США. Контракт на спорудження об`єкту отримали в 2017 році японські компанії Marubeni та Itochu, при цьому очікуваний термін введення газопроводу в експлуатацію – 2020 рік.

Примітки 

Газопроводи Таїланду
Районг